Алба-Юлия:
 Алба-Юлия — город в Румынии.
 Алба-Юлия — улица в Кишинёве.
 Алба-Юлия — римское название города Белгорода-Днестровского.